Selektive Abtreibung steht für:

 die gezielte Abtreibung weiblicher Föten, siehe Geschlechtsselektive Abtreibung
 Schwangerschaftsabbruch mit embryopathischer Indikation zur Vermeidung kranken Nachwuchses